Сушицький Феоктист Петрович — український літературознавець, історик літератури.
 Сушицький Євген Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.